2 miejscowości w Polsce: 

 Chronów – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz 
 Chronów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Orońsko 
 Chronów przystanek kolejowy w ww. wsi

Zobacz też: Chronów-Kolonia